Амплијасион Реформа има више значења:

 Амплијасион Реформа (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амплијасион Реформа (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику